X660 - обозначение нескольких технических устройств:

 ILife X660 - китайский робот-пылесос.
 Samsung SGH-X660 - корейский мобильный телефон в форм-факторе раскладушки.

См. также 
 660 (число)